Chris Dawes (Kingston, 31 de maio de 1974) é um ex-futebolista profissional jamaicano, meia, disputou a Copa do Mundo de 1998.

Carreira 
Dawes integrou o elenco da Seleção Jamaicana de Futebol, na Copa do Mundo de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Jamaica
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998